Der Kanton Sarreguemines-Campagne (deutsch Kanton Saargemünd-Land) war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Sarreguemines, im Département Moselle und in der Region Lothringen. Er umfasste 21 Gemeinden. Sein Hauptort war Saargemünd, welche dem Kanton selbst nicht angehörte.

Der Kanton hatte im Jahr 2006 26.197 Einwohner auf 149,60 km².

Gemeinden 

Sarregueminescampagne
Aufgelöst 2015